Madelein puede referirse a:

 Madelein García, periodista venezolana
 Madelein Meppelink,  deportista neerlandesa
 Madelein Svensson, atleta sueca